

Forme simple 
 Alain Robillard, scénariste et metteur en scène français ;
 André Robillard, artiste français ;
 Anne Robillard, écrivaine québécoise ;
 Claude Robillard, urbaniste canadien ;
 Denise Robillard, historienne et journaliste canadienne ;
 Duke Robillard, guitariste et chanteur de blues américain ;
 Edmond Robillard (1917-2007), théologien et prêtre dominicain canadien ;
 Gustave Robillard (1808-1859), auteur dramatique français ;
 Jacques-Florent Robillard (1757-1834), négociant et banquier français ;
 Jean-Claude Robillard (?-2015), acteur québécois ;
 Lucienne Robillard (1945-), femme politique canadienne ;
 Mélanie Robillard (1982-), joueuse professionnelle canadienne de curling ;
 Ulysse-Janvier Robillard (1826-1900), homme politique québécois ;
 Victor Robillard (1827-1893), compositeur et chef d'orchestre français.

Formes composées 
 Hyacinthe Robillard d'Avrigny (1675-1719), historien français ;
 Louis Marc Antoine Robillard d’Argentelle (1777-1828), militaire et sculpteur céroplasticien français ;
 famille , connue notamment par :
 Jean-Baptiste de Robillard de Beaurepaire (1730-1770), originaire de Caen et commandant de quartier à l'île Maurice, où sa famille est encore représentée ; 
 Eugène de Robillard de Beaurepaire (1827-1899), magistrat et historien français, spécialiste de la Normandie et d'histoire littéraire ;
 Charles de Robillard de Beaurepaire (1828-1908), son frère, historien et architecte français, spécialiste de l'histoire de la Normandie ;
 Joseph de Robillard de Beaurepaire (1830-1906), son frère, agronome et historien français ;
Georges de Robillard de Beaurepaire (1863-1941), fils de Charles, avocat, bâtonnier, juriste, historien, président ou membre de plusieurs sociétés savantes.